Линьеро́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Сент-Север-сюр-Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юго-запад от Парижа, 160 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на северо-запад от Шатору.

Население 
Население — 111 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini